Mundschutz bezeichnet

 Verschiedene Arten von Schutzmasken:
 Alltagsmaske (Community-Maske, Behelfsmaske) zum Infektionsschutz
 Mund-Nasen-Schutz (MNS), chirurgische Maske bzw. medizinisch verwendete Maske zum Infektionsschutz
 Atemschutzmaske (hier auch: FFP2- und FFP3-Maske sowie N95-Maske)
Mundschutz (Sport), einen Schutz der Zähne vor Verletzungen

Siehe auch:
 Mundrolle